Beim Netz am Himmel handelt es sich um

 die Network-Centric-Warfare-Militärdoktrin 
 das fiktionale Supercomputernetz Skynet der Terminator-Saga